Claude Batho (1935-1981), photographe française ;
 Delphine Batho (1973-), femme politique française.
 Edith Clara Batho (1895-1966), principale de collège britannique ;
 John Batho (1939-), photographe français ;

Patronyme